Шаян — топоним и фамилия:

Топоним

Казахстан 
 Шаян — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Шаян — река в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Шаян — до 2017 г. название села Кызылкопир в Южно-Казахстанской области в подчинении городской администрации Арыса.

Китай 
 Шаян — уезд городского округа Цзинмэнь провинции Хубэй.

Украина 
 Шаян — село в Хустском районе Закарпатской области.

Фамилия 
 Шаян — украинский санскритолог, литератор, первый идеолог украинского неоязычества (родноверия).